Battle Royale – romanzo di Koushun Takami (1999)
Battle Royale – manga scritto dallo stesso Takami, basato sul suo romanzo omonimo, e disegnato da Masayuki Taguchi (2000)
Battle Royale – film di Kinji Fukasaku, basato sull'adattamento di Kenta Fukasaku del romanzo omonimo di Takami (2000)
Battle royale – genere di videogioco

Battle royal match – tipo di incontro di wrestling